Esistono più comuni francesi con questo nome

Norville – Senna Marittima
La Norville (Essonne)